NJ peut faire référence à :
 New Jersey, un des États-Unis,
 Ayuk NJ, avocat d'affaires originaire du Cameroun,

Nj peut faire référence à :
 Ǌ, digramme de l’alphabet latin.

nJ peut faire référence à :
 nanojoule, une sous-unité physique de l'énergie, du travail et de la chaleur,